Гамлиц () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Лайбниц.  Население составляет 3084 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 34.51 км². Официальный код  —  61009.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Врачко (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 für unser Gamlitz: 1 место.

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Штирии